Плита Беллинсгаузена — небольшая древняя тектоническая плита. Названа в честь российского исследователя Антарктиды Беллинсгаузена.

Плита существовала в период между 83 и 61 млн лет назад на территории соседней к восточной части Земли Мэри Берд. Независимое движение плита прекратила 61-62 млн лет назад, слившись с Антарктической плитой. Предположение о существовании этой плиты было высказано в 1987 году. Оно позволило объяснить различие тенденций зон разломов по обе стороны от зоны разломов Антиподов на Тихоокеанско-Антарктическом хребте на протяжении позднего мелового и раннего палеогенового периодов. В 1995 году учёные смогли определить магнитный хрон-27 (~ 61 млн лет) и подтвердили необходимость выделения независимой плиты Беллинсгаузена. Только северная и восточная границы удалось четко определить, южная и западная границы являются предметом обсуждения исследователей.

Примечания

Литература 
 McCarron, Joe J. and Robert D. Larter,Late Cretaceous to early Tertiary subduction history of the Antarctic Peninsula, Journal of the Geological Society, March 1998

Литосферные плиты